Това е списъкът с епизоди на „Страхувайте се от живите мъртви“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1: 2015

Сезон 2: 2016

Сезон 3: 2017

Сезон 4: 2018

Сезон 5: 2019

Сезон 6: 2020 – 2021

Сезон 7: 2021 – 2022

Сезон 8: 2023 –

Източници 

Страхувайте се от живите мъртви